Les lettres spé peuvent désigner : 
 Les Mathématiques spéciales (« maths spé »), une ancienne filière française de classe préparatoire.

 La Société parisienne d'édition (SPÉ), une société française d'édition de bandes dessinées du , aujourd'hui disparue.